

Persone
 Benedikt Zech (1990) – calciatore austriaco
 Franz Xaver Zech (1692-1772) – teologo e canonista gesuita tedesco
 Harry Zech (1969) – ex calciatore liechtensteinese
 Julius August Christoph Zech (1821-1864) – astronomo e matematico tedesco
 Jürgen Zech (1965) – ex calciatore liechtensteinese
 Reiko Zech (1995) – pallanuotista tedesco
 Rosel Zech, propr. Roselie Zech (1940-2011) – attrice tedesca

Altro
 2623 Zech – asteroide della fascia principale